Монтарві́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 110 км на південний захід від Парижа, 55 км на північний захід від Орлеана, 33 км на південь від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Монтарвіль на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Монтарвіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар